Kalch heißen folgende geographische Objekte:

 Kalch (Gemeinde Neuhaus), Katastralgemeinde von Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Kalch (Gemeinde Greifenburg), Ortschaft von Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Kalch (Gemeinde Albersdorf-Prebuch), Katastralgemeinde von Albersdorf-Prebuch, Bezirk Weiz, Steiermark
 Kalch (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil der Gemeinde Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Kalch (Gemeinde Feistritztal), Ortsteil der Gemeinde Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kalch (Ratschings), Ortschaft in der Gemeinde Ratschings in Südtirol (Italien)